«Born to Die Tour» — первый концертный тур американской певицы Ланы Дель Рей' в поддержку своего второго студийного альбома «Born to Die». Тур начался 14 сентября 2011 года в Бруклине, США, а закончился 25 сентября 2012 года в Лондоне, Великобритания. Тур продолжался год.

Сет-лист 

Официальный сет-лист первого концертного тура Ланы Дель Рей в поддержку второго альбома опубликовала она в своём официальном аккаунте в соцсети Twitter
Список песен, исполняемых на концертах:
2011
1. «Without You»
2. «Born to Die»
3. «Blue Jeans»
4. «Radio»
5. «Million Dollar Man»
6. «Video Games»
7. «Summertime Sadness»
8. «Dark Paradise»
9. «You Can Be the Boss»
10. «Diet Mountain Dew»
11. «Off to the Races»2012
13. «Without You»
14. «Knockin' on Heaven's Door»
17. «Burning Desire»
18. «Video Games»

Даты концертов

Приглашенные артисты 
 Зэбре Кэдз (выступал с 7 июня 2012 по 10 июня 2012)
 Оливер Тэнк (выступал с 23 июля 2012 по 27 июля 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ланы Дель Рей (на английском языке)
 Официальный канал Ланы Дель Рей на YouTube
 Официальный микроблог Ланы Дель Рей в сервисе Twitter

Концертные туры 2011 года
Концертные туры 2012 года
Концертные туры Ланы Дель Рей